

Toponyme

Espagne 
 Adana, petite commune dépendant de la Communauté autonome basque ;

Turquie 
 Adana, ville du sud-ouest de la Turquie ;
 province d'Adana, province turque ayant pour capitale la ville d'Adana ;
 Adana, circonscription électorale correspondant à cette province.

Sport 
 Adana Demirspor, club turc de football
 Adanaspor, club turc de football
 Botaş Spor Club Adana, club féminin turc de basket-ball

Gastronomie 
 Adana kebab, type de grillade dans la cuisine turque

Histoire 
 Massacres d'Adana, perpétrés dans la province ottomane d'Adana durant le mois d'